Требиње може бити:

 Град Требиње, јединица локалне самоуправе (некадашња општина) у Републици Српској, БиХ
 Требиње, насељено мјесто и градско насеље у граду Требињу, Република Српска, БиХ
 Требиње (Куршумлија), насељено мјесто у општини Куршумлија, Србија